Сульфи́д гексатита́на — бинарное неорганическое соединение
титана и серы
с формулой TiS,
кристаллы.

Получение 
 Длительный отжиг стехиометрической смеси чистых веществ:

Физические свойства 
Сульфид гексатитана образует кристаллы

.

Соединение образуется по перитектоидной реакции при температуре ≈925 °C.

Примечания 

Сульфиды титана